Kui (alorski jezik), jezik u Indoneziji.
Kui (dravidski jezik), jezik u Indiji